Alapi est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 42 espèces d'oiseaux qui constituent 21 genres. Tous ces genres appartiennent à la famille des Thamnophilidae, ordre des Passeriformes.

Liste des oiseaux appelés « alapi » en français 

Alapi à cravate noire - Myrmoderus ferrugineus - Ferruginous-backed Antbird
Alapi à dos blanc - Pyriglena leuconota - White-backed Fire-eye
Alapi à dos roux - Poliocrania exsul - Chestnut-backed Antbird
Alapi à épaules blanches - Akletos melanoceps - White-shouldered Antbird
Alapi à huppe rousse - Myrmoborus lophotes - White-lined Antbird
Alapi à menton noir - Hypocnemoides melanopogon - Black-chinned Antbird
Alapi à queue courte - Sipia berlepschi - Stub-tailed Antbird
Alapi à queue noire - Myrmoborus melanurus - Black-tailed Antbird
Alapi à sourcils blancs - Myrmoborus leucophrys - White-browed Antbird
Alapi à sourcils jaunes - Hypocnemis hypoxantha - Yellow-browed Antbird
Alapi à tête grise - Ampelornis griseiceps - Grey-headed Antbird
Alapi à tête noire - Percnostola rufifrons - Black-headed Antbird
Alapi à tête nue - Gymnocichla nudiceps - Bare-crowned Antbird
Alapi à ventre blanc - Myrmeciza longipes - White-bellied Antbird
Alapi à ventre gris - Ammonastes pelzelni - Grey-bellied Antbird
Alapi ardoisé - Myrmelastes schistaceus ou Schistocichla schistacea - Slate-colored Antbird
Alapi barbu - Myrmoderus ruficauda - Scalloped Antbird
Alapi carillonneur - Hypocnemis cantator - Guianan Warbling Antbird
Alapi cuirassé - Myrmoderus loricatus - White-bibbed Antbird
Alapi de Bahia - Rhopornis ardesiacus - Slender Antbird
Alapi de Buffon - Myrmophylax atrothorax - Black-throated Antbird
Alapi de Goeldi - Akletos goeldii - Goeldi's Antbird
Alapi de Zimmer - Sciaphylax castanea - Northern Chestnut-tailed Antbird
Alapi demoiselle - Pyriglena leucoptera - White-shouldered Fire-eye
Alapi des Esmeraldas - Sipia nigricauda - Esmeraldas Antbird
Alapi du Caura - Myrmelastes caurensis ou Schistocichla caurensis - Caura Antbird
Alapi du Roraima - Myrmelastes saturatus ou Schistocichla saturata - Roraiman Antbird
Alapi du varillal - Percnostola arenarum - Allpahuayo Antbird
Alapi du Yapacana - Aprositornis disjuncta - Yapacana Antbird
Alapi écaillé - Myrmoderus squamosus - Squamate Antbird
Alapi fuligineux - Hafferia fortis - Sooty Antbird
Alapi immaculé - Hafferia immaculata - Immaculate Antbird
Alapi lugubre - Myrmoborus lugubris - Ash-breasted Antbird
Alapi masqué - Myrmoborus myotherinus - Black-faced Antbird
Alapi noir - Pyriglena atra - Fringe-backed Fire-eye
Alapi noir et blanc - Myrmochanes hemileucus - Black-and-white Antbird
Alapi paludicole - Sclateria naevia - Silvered Antbird
Alapi plombé - Myrmelastes hyperythrus - Plumbeous Antbird
Alapi ponctué - Myrmelastes leucostigma ou Schistocichla leucostigma - Spot-winged Antbird
Alapi riverain - Hypocnemoides maculicauda - Band-tailed Antbird
Alapi rougequeue - Sciaphylax hemimelaena - Southern Chestnut-tailed Antbird
Alapi tabac - Sipia laemosticta - Dull-mantled Antbird

Nom d'oiseau ambigu